Gaspard Larsonneur (né en 1994), surfeur français
Gautier Larsonneur (né en 1997), footballeur français
Jean-Charles Larsonneur (né en 1984), diplomate et homme politique français